Императи́в ( — повелительный, от  — повелеваю):

 Императив (в философии) — повеление, безусловное требование
 Императив (в лингвистике) — наклонение, известное также под названием «повелительное наклонение».

См. также 

 Категорический императив